«Luis Palacios» es el conjunto, del nombre propio Luis y el apellido Palacios, que puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Luis Palacios (C.P. 2142), en Santa Fe, Argentina.

Personajes 
 Luis Mario Palacios (1978-), futbolista boliviano.
 Luis Manuel Palacios (1976-), futbolista venezolano.
 Luis Palacios Bañuelos (19??-), escritor e historiador español.
 Luis Palacios Rossini (1900-19??), político chileno - ministro de Minería de Chile (1963-1964).